Павел Сергеевич Медведев (17 октября 1995 Тольятти, Россия) — российский хоккеист, защитник клуба  «Амур», Хабаровск. Обладатель Кубка Гагарина (2016). Чемпион Зимней Универсиады 2019 года.

Биография 
Воспитанник московского «Динамо». В сезоне 2011/12 выступал в клубе Молодёжной хоккейной лиги ХК МВД.

В 2012 году на драфте КХЛ был выбран под общим 46-м номером Магнитогорским «Металлургом». Провёл 2 сезона в молодёжной команде «Стальные Лисы». В 18 лет дебютировал в клубе Высшей Хоккейной Лиги Хк «Кубань», по окончании сезона вернулся в Магнитку, где стал обладателем Кубка Гагарина.

В 2017 году был обменян из Магнитогорского «Металлурга» в Нижегородское «Торпедо».

В 2019 году завоевал золотые медали Зимней Универсиады в Красноярске. В Сентябре 2019 года был обменян в Хабаровский «Амур».

В 2020 году присвоено звание Мастер спорта России

Примечания 

Хоккеисты России